Bjurfors (Norberg), plaats in de Zweedse gemeente Norberg.
 Bjurfors (Skellefteå), plaats in de Zweedse gemeente Skellefteå.